Korinther ist

 der Name der Einwohner der Stadt Korinth
 kurz für die Briefe des Paulus an die Korinther in der Bibel

Siehe auch:
 Corinthian
 Corinthians
 Korinth (Begriffsklärung)